Premijer Liga (2004/2005) była 11. sezonem rozgrywek w piłce nożnej o mistrzostwo Bośni i Hercegowiny. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna NK Široki Brijeg. Nowym mistrzem został zespół Zrinjski Mostar.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Premijer Liga

Przypisy

Bibliografia 

2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bośni i Hercegowinie
2004 w Bośni i Hercegowinie
2005 w Bośni i Hercegowinie